Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 na dystansie 20 km odbył się 20 lutego. Była to pierwsza męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Canmore, niedaleko Calgary. Do biegu zostało zgłoszonych 71 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Peter Angerer z RFN, który tym razem zajął 10. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Frank-Peter Roetsch z NRD, srebrny medal wywalczył Walerij Miedwiedcew z ZSRR, a trzecie miejsce zajął Johann Passler z Włoch.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  
 Calgary 1988 Official Report" (PDF). XV Olympic Winter Games Organizing Committee. LA84 Foundation, str. 558 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988